Auburn (Alabama)
 Auburn (Califòrnia)
 Auburn (Geòrgia)
 Auburn (Illinois)
 Auburn (Indiana)
 Auburn (Iowa)
 Auburn (Kansas)
 Auburn (Kentucky)
 Auburn (Maine)
 Auburn (Massachusetts)
 Auburn (Nebraska)
 Auburn (Nova York)
 Auburn (Nova Hampshire)
 Auburn (Pennsilvània)
 Auburn (Virgínia de l'Oest)
 Auburn (Washington)
 Auburn (Wyoming)
 North Auburn